Das BNP Paribas Masters 2008 war ein Tennisturnier, welches vom 26. Oktober bis 2. November 2008 in Paris stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das letzte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

David Nalbandian war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr als Setzlistenachter wieder bis ins Finale vorstieß, sich dort jedoch dem an 13 gesetzten Franzosen Jo-Wilfried Tsonga in drei Sätzen mit 3:6, 6:4, 4:6 geschlagen geben musste. Tsonga gewann damit seinen zweiten Titel nach seinem Turniersieg in Bangkok. Im Doppel waren Bob und Mike Bryan im vorherigen Jahr erfolgreich, sie schieden dieses Jahr in ihrem ersten Match gegen Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski aus. Das diesjährige Finale entschieden Jonas Björkman und Kevin Ullyett gegen Jeff Coetzee und Wesley Moodie mit 6:2, 6:2 für sich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie acht Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.057.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.270.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 25. Oktober 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 26 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Paris
Accor Arena